Eipel Ferenc (Budapest, 1949. március 10. – 2022. október 29. vagy előtte) magyar labdarúgó, edző.

Pályafutása

Játékosként 
1969-ben mutatkozott be a Ferencvárosban egy nemzetközi mérkőzésen. Az első osztályban először 1973-ban játszott.
A Fradiban összesen 32 mérkőzésen szerepelt (12 bajnoki, 13 nemzetközi, 7 hazai díjmérkőzés). Tagja volt az 1974–1975-ös idényben, a KEK-ben második helyezést elért csapatnak. Egy mérkőzésen szerepelt. 1976 után Dorogi Bányász és a Pénzügyőr csapatában játszott.

Edzőként 
1989 és 1994 között a női labdarúgó-válogatott edzője volt.

Sikerei, díjai

Játékosként 
 Magyar kupa (MNK)
 győztes: 1974
 Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK)
 döntős: 1974–75

Edzőként 
 Női labdarúgó-Európa-bajnokság
 negyeddöntős: 1991

Statisztika

Mérkőzései a női válogatott szövetségi kapitányaként

Jegyzetek

Források
 

1949-ben született személyek
2022-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Ferencváros labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói
A Pénzügyőr SE labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Budapesten született személyek